Агвас Буенас има више значења:
  Агвас Буенас (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Агвас Буенас, Пуертас Каденас (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Агвас Буенас, Хуан Аредондо Родригез (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику